

Zoologie

Mammifères 
 La poche ventrale des marsupiaux, ou marsupium, est un repli abdominal d'épithélium et de muscles qui forment une poche. C'est un espace protégé où la femelle incube sa progéniture.
 Chez les femelles des échidnés, une poche ventrale temporaire se forme en période de reproduction. La femelle y transfère son œuf (ou, rarement, ses œufs) depuis le cloaque. L’œuf y incube en une dizaine de jours et le jeune y reste pendant 6 à 8 semaines.
 La poche ventrale ( en anglais) de certains chats (domestiques ou sauvages), ou gousset, est un large repli de peau relâchée, sous le ventre.

Poissons 
 La poche ventrale des poissons nouvellement éclos, ou sac vitellin, est une excroissance de l'intestin qui permet à l'alevin de pouvoir subsister le temps qu'il s'adapte à son nouvel environnement en y puisant les réserves dont il a besoin.
 Les mâles des Syngnathidae (syngnathes et hippocampes) incubent dans une poche ventrale les œufs pondus par les femelles.
 Les tétraodontiformes ont une poche ventrale extensible dans laquelle les nageoires pelviennes (si elles ne sont pas absentes) sont transformées en épine enkystée.

Arthropodes 
 Chez les femelles des isopodes (dont les cloportes), une poche ventrale, ou marsupium, se forme en période de reproduction entre la paroi ventrale et des plaques lamelleuses (oostégites) qui se développent sur la face ventrale des segments thoraciques libres. Les œufs s'y développent.

Culture et société

Cinéma, télévision et jeux vidéo 
 Les Jaffas, une race fictive inventée dans la série télévisée de science-fiction Stargate SG-1, possèdent une poche ventrale semblable à celle des marsupiaux, conçue pour y implanter une larve goa'uld.
 Dans la série de jeux vidéo Pokémon, Leveinard, un Pokémon de type Normal de Première génération, porte toujours sur lui un œuf, dans une poche ventrale.

Sports 
 Dans un parapente, la poche ventrale est prévue pour disposer un parachute de secours.

Notes et références